«Счастливчик» — советский художественный полнометражный цветной фильм, снятый в 1989 году режиссёром Валентином Мишаткиным на киностудии «Мосфильм».

Сюжет 
23-летний Ваня Нечкин был классным водителем и автомехаником от бога. Жизнь любил. И женщин. Шутку ядрёную и изящный разговор. Мог и итальянским тенором прикинуться, и автоинспектором. Людские слабости понимал, многое прощал, но если несправедливость видел, так уж глотку был готов рвать гаду.
Промысел он себе придумал рисковый: гробил автомобили. Ну, то есть по договорённости с хозяином уже порядком обветшавшей «тачки» он её в кюветик аккуратненько опрокидывал. Так мял профессионально, что ни одна бригада слесарей не выправит капот. Хозяину, соответственно, страховка. Ване — навар... И ведь влетел один раз — поломался весь. Так нет, снова за своё.
...О судьбе лихача, верившего в свою звезду, но не сумевшего отделить главное в жизни от ерунды, расскажет фильм «Счастливчик».

Примечания 

Фильмы 1989 года
Фильмы СССР 1989 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о Москве
Фильмы на русском языке